Sven Lindqvist och liknande namn kan syfta på:

 Sven Lindqvist (författare) (1932–2019)
 Sven Lindqvist (naturgeograf) (född 1939)
 Sven Lindqvist (fotbollsspelare) (1903–1987)